Diego Jardel Koester – calciatore brasiliano
 Hans von Koester – ammiraglio tedesco
 Helmut Koester – teologo statunitense
 Karl Koester – patologo tedesco